Het Chios bruin zandoogje (Maniola chia) is een vlinder uit de onderfamilie Satyrinae van de familie Nymphalidae (aurelia's). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1987 door Thomson.

De soort komt voor in Europa.

Satyrinae
Dier uit het Palearctisch gebied
IUCN-status gevoelig